Az 1991–1992-es magyar férfi kézilabda-bajnokság a negyvenegyedik kézilabda-bajnokság volt. Tizenhat csapat indult el, a csapatok két csoportban két kört játszottak. Az alapszakasz után az A és B csoport 1., 3. valamint 2., 4. helyezettjei újabb két csoportban egymás közt szintén két kört játszottak, majd play-off rendszerben játszottak a végső helyezésekért, míg az 5-8. helyezettek egymás közt két kört játszottak a 9-16. helyért.

A Rába ETO új neve Győri Rába ETO lett.

A Tatabányai Bányász új neve Tatabányai SC lett.

Alapszakasz

A csoport

B csoport 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Rájátszás

A csoport

B csoport 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

1–4. helyért 
Elődöntő: Győri Rába ETO–Bramac Veszprémi SE 25–20, 16–20, 17–22 és Elektromos SE–Várpalotai Bányász 25–23, 22–19

Döntő: Bramac Veszprémi SE–Elektromos SE 25–19, 19–22, 25–22, 27–22

3. helyért: Győri Rába ETO–Várpalotai Bányász 22–19, 25–19, 25–14

5–8. helyért 
5–8. helyért: Komlói Bányász–Nyíregyházi VSC 29–21, 25–27, 29–22 és Tisza Volán–Békéscsabai Előre KC 30–11, 25–24

5. helyért: Komlói Bányász–Tisza Volán 22–25, 22–26, 30–27, 22–22 (b:5–4), 22–25

7. helyért: Békéscsabai Előre KC–Nyíregyházi VSC 20–18, 23–23 (b:2–4), 23–23 (b:4–2), 22–25, 25–21

* b: büntetőkkel

9–16. helyért 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1993
magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu
Nemzeti Sport 1992.03.15., 03.21., 03.23., 03.28., 03.29., 04.04., 04.06.

F1991
Magyarferfikezilabdabajnoksag
Magyarferfikezilabdabajnoksag